La famille des Marantaceae (Marantacées) regroupe des plantes monocotylédones ; elle comprend 400 espèces réparties en 30 genres.

Ce sont des plantes herbacées ou des lianes, rhizomateuses, parfois épiphytes, des régions subtropicales à tropicales.

Dans cette famille on peut citer les genres Goeppertia, Calathea et Maranta auxquels appartiennent des espèces cultivées comme plantes d'appartement pour leurs grandes feuilles panachées.

Dénomination

Étymologie 
Le nom vient du genre Maranta donné en hommage au médecin et botaniste italien Bartolomeo Maranta (1500–1571), célèbre pour avoir écrit un livre sur l'intoxication.

Noms vernaculaires 
Aux Antilles, en Amazonie et dans toute l'Amérique du Sud, l'espèce Goeppertia allouia est cultivée pour ses savoureux rhizomes. Cette plante est communément appelée "topinambur" ou "lerén" dans les pays hispanophones, "topinambour" en langue vernaculaire créole et "sweet corn root" dans les pays anglophones.
Cependant, elle n'a rien à voir avec le Topinambour (Helianthus tuberosus). L'origine de la similitude du nom des deux plantes n'a pas encore été élucidée.
Elle a un cycle végétatif long (environ 1 an), ce qui explique qu'elle ne soit pas cultivée à grande échelle.
En Martinique et en Guadeloupe, ce "topinambour-pays" est très apprécié pour ses qualités gustatives.

Anatomie 
L'inflorescence des Marantaceae est originale. Il s'agit d'un panicule d‘inflorescences spiciformes, c'est-à-dire un racème composé d'inflorescences elles-mêmes racémeuses (drépaniums) d’inflorescences spiciformes, qui sont elles-mêmes des panicules de 
diades (ou racème de drépaniums de diades).

Liste des genres 
Selon  :

Selon  :

Selon  :

Selon  :

Selon  :
 Calathea  G.F.W. Mey.
 Donax  Lour.
 Maranta  L.
 Marantochloa  Brongn. & Gris
 Myrosma  L. f.
 Thalia  L.
 Thaumatococcus  Benth.

Liste des genres aux noms synonymes ou obsolètes et leur genre de référence 
Selon   

 Actoplanes K.Schum. (1902) = genre Donax  Lour.  (1790)
 Allouya Plum. ex Aubl. (1775) = genre Maranta  Plum. ex L. (1753)
 Arundastrum Rumph. ex Kuntze(1891), nom. illeg. = genre Donax  Lour.  (1790)
 Ataenidia  Gagnep. (1908) = genre Marantochloa  Brongn. ex Gris (1860)
 Bamburanta L.Linden (1900) = genre Trachyphrynium  Benth. (1883)
 Calathea G.Mey. (1818) = plusieurs espèces ont été reclassées dans le genre Goeppertia Nees (1831)
genre Clinogyne Salisb. ex Benth. (1883) = genre Marantochloa  Brongn. ex Gris (1860)
 Ctenophrynium K.Schum. (1902) = genre Saranthe  (Regel & Körn.) Eichler (1884)
 Endocodon Raf. (1838) = Goeppertia Nees (1831)
 Hybophrynium K.Schum. (1892) = genre Trachyphrynium  Benth. (1883)
 Hymenocharis Salisb. ex Kuntze (1891), nom. illeg. = genre Ischnosiphon  Körn. (1859)
 Ilythuria Raf. (1838) = genre Donax  Lour.  (1790)
 Kerchovea Joriss. (1882) = genre Stromanthe  Sond. (1849)
 Malacarya Raf.  (1819) = genre Thalia  L. (1753)
 Marantopsis Körn. (1862) = genre Stromanthe  Sond. (1849)
 Monophrynium  K.Schum. (1902) = genre Phrynium  Willd. (1797)
 Monostiche Körn. (1858) = genre Goeppertia Nees (1831)
 Peronia F.Delaroche  (1812) = genre Thalia  L. (1753)
 Phacelophrynium  K.Schum. (1902) = genre Phrynium  Willd. (1797)
 Phyllodes Lour. (1790), nom. rej. = genre Stachyphrynium  K.Schum. (1902)
 Psydaranta Neck. ex Raf. (1838) = genre  Goeppertia Nees (1831)
 Spirostalis Raf. (1838) = genre Thalia  L. (1753)
 Spirostylis Raf. (1838) = genre Thalia  L. (1753)
 Thalianthus Klotzsch ex Körn. (1862) = genre Myrosma  L.f. (1782)
 Thymocarpus''' Nicolson, Steyerm. & Sivad. (1981) = Goeppertia Nees (1831)
 Zelmira Raf. (1838) = Goeppertia'' Nees (1831)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marantaceae
Famille de plantes (nom scientifique)
Nom botanique créé d'après un nom propre